De titel van deze pagina heeft betrekking op meerdere artikelen op Wikipedia:
Dirk Spanjaard sr. (1881-1947),  burgemeester van Tegal in Nederlands-Indië (1929-1933) en tijdens WO II adjunct-directeur van Villa Bouchina in Doetinchem
zijn zoon Dirk Spanjaard jr. (1910-1998), nationaal-socialistisch advocaat